ANV peut faire référence à :
  ;
 Alternatives non-violentes, une revue fondée en 1973 par le Mouvement pour une alternative non-violente ;
 Acción Nacionalista Vasca (en français, Action nationaliste basque), un parti politique du Pays basque espagnol ;
 Admission en non-valeur, mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances irrécouvrables ;
 Armée nationale vietnamienne, une force armée de l'Etat du Vietnam (1949-1955) ;